Domenico Ramicone (1950. május 21.–?) olasz nemzetközi labdarúgó-partbíró.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás 
A küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói tevékenységet végzett. 1993-ban a FIFA JB felkérte a nemzeti labdarúgó-szövetségeket, hogy alakítsák meg az önálló asszisztensi (partbírói) keretet. Ezzel az intézkedéssel szétválasztották a mérkőzésvezetői és asszisztensi (megnövekedett feladatok) tevékenységet. Az I. Liga játékvezetőjeként 1994-ben vonult vissza.

Nemzetközi partbíráskodás 
Az Olasz labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1992-től tartotta nyilván asszisztensi keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segítette az oldalvonal mellett a működő játékvezető szolgálatát. A nemzetközi asszisztensi tevékenységtől 1994-ben vonult vissza.

Világbajnokság 
A világbajnoki döntőkhöz vezető úton az  Amerikai Egyesült Államokba a XV., az 1994-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB asszisztensként (partbíróként) alkalmazta. Kettő csoportmérkőzésen és a nyolcaddöntő egyik találkozóján lehetett partbíró. Kettő esetben honfitársainak, Pairetto Pierluigi és Fabio Baldas játékvezetőnek volt partbírója. Ez volt az első labdarúgó-világbajnokság, ahol ténylegesen külön tevékenykedtek a játékvezetők és a segítő partbírók. A partbírók még nem kapcsolódtak szorosan a delegált nemzeti játékvezetőjükhöz.
Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon:  3

1994-es labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Labdarúgó-Európa-bajnokság
Az európai labdarúgó torna döntőjéhez vezető úton Svédországba a IX., az 1992-es labdarúgó-Európa-bajnokságra az UEFA JB játékvezetőként foglalkoztatta.

1992-es labdarúgó-Európa-bajnokság

Európa-bajnoki mérkőzés

Források 

Olasz labdarúgó-játékvezetők
1950-ben született személyek
Élő személyek